Ла Дича има више значења:

 Ла Дича (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Дича (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Дича (Кваутепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Дича (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику